На Евровидении 1976 Ирландию представил Ред Хёрли с песней . Ирландия заняла 10 место с 54 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дала Италия; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия также присудила Италии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1976»